;
 Artur Kirilenko (1972-), entrepreneur russe ;
 Maria Kirilenko (1987-), tenniswoman russe.

Patronyme russe